Il Gruppo II della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2013. I due vincitori sono ammessi al Gruppo I.

Teste di Serie:
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre:

 
 
 
 
 
 
 
 

Formula: 16 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Tutte le squadre prendono parte al torneo fin dal primo turno, gli ottavi di finale, fino a che non rimangono solo due squadre le quali vengono promosse al Gruppo I della zona Euro-Africana. Le otto squadre sconfitte nel primo turno disputano un turno eliminatorio parallelo fra di loro in cui le quattro sconfitte retrocedono al Gruppo III.

Tabellone

Primo turno

Bulgaria vs. Finlandia

Irlanda vs. Estonia

Tunisia vs. Lettonia

Monaco vs. Bielorussia

Moldavia vs. Ungheria

Bosnia-Erzegovina vs. Lussemburgo

Lituania vs. Cipro

Portogallo vs. Benin

Secondo turno

Irlanda vs. Finlandia

Monaco vs. Lettonia

Bosnia-Erzegovina vs. Moldavia

Portogallo vs. Lituania

Play-off

Bulgaria vs. Estonia

Tunisia vs. Bielorussia

Ungheria vs. Lussemburgo

Cipro vs. Benin

Terzo turno

Lettonia vs. Finlandia

Moldavia vs. Portogallo

Voci correlate
Coppa Davis 2013 Zona Euro-Africana Gruppo I
Coppa Davis 2013 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
Coppa Davis 2013 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa II